Категории железнодорожных вокзалов () — классификация вокзалов в Польше, принятые в 2005 году отделом «PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe» компании Польские государственные железные дороги. Классификация включает 73 крупнейших железнодорожных вокзалов Польши, которые подразделяются по их значимости на категории A, B, C и D.

Классификация 

Первоначально железнодорожные вокзалы Польши подразделялись на категории в соответствии со следующими признаками:
 Тип принимающих поездов (междугородние, региональные);
 Тип движения:
 пассажирская станция;
 пассажирское;
 скорое;
 товарные перевозки;
 Степень соединения с другими направлениями.

1 мая 2005 года отдел «PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe» разделил 73 крупнейших вокзалов Польши по их значимости на следующие категории:

 Категория A — ежегодный пассажиропоток свыше 2 миллионов человек;
 Категория B — ежегодный пассажиропоток от 1 до 2 миллионов человек;
 Категория C — ежегодный пассажиропоток в диапазоне от 300 тысяч до 1 миллиона человек;
 Категория D — ежегодный пассажиропоток менее 300 тысяч человек.

Список 
По состоянию на 9 января 2006 года в систему входили 73 различных железнодорожных вокзалов.

Ссылки 
  PKP Dworce Kolejowe. «Roczna odprawa pasażerów» 
 Список польских вокзалов 

Железнодорожные станции Польши